Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1970/1971 — 35-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. В 5-й раз подряд чемпионом стал клуб Дукла Йиглава, победивший в финале плей-офф ЗКЛ Брно.

Формат 
Сезон 1970/71 получился историческим: впервые чемпион определялся по итогам плей-офф. На 1-м этапе 10 команд играли 4-круговой турнир, по результатам которого 4 лучших клуба попадали в плей-офф. Очень много критики вызвала система розыгрыша плей-офф: в полуфиналах между собой играли 1-я с 3-й и 2-я с 4-й командой регулярного чемпионата. Также команды, занявшие места ниже своих соперников, начинали серию дома. Чемпионом стала Дукла из Йиглавы, обыгравшая в финале ЗКЛ Брно. В серии за бронзовые медали братиславский Слован победил СОНП Кладно.

Турнирная таблица 1-го этапа

{|class="wikitable" style="text-align: center;font-size:100%"
!width=36|
!width=165|Команда
!width=36|
!width=36|
!width=36|
!width=36|
!width=36|
!width=36|
!width=36|
|- align=center bgcolor=ccffcc
| 1. ||align=left|ЗКЛ Брно
|36||20||7||9||152||104||47
|- align=center bgcolor=ccffcc
| 2. ||align=left|Дукла Йиглава
|36||19||8||9||147||87||46
|- align=center bgcolor=ccffcc
| 3. ||align=left|СОНП Кладно
|36||20||4||12||140||93||44
|- align=center bgcolor=ccffcc
| 4. ||align=left|Слован Братислава
|36||17||5||14||127||103||39
|-
| 5. ||align=left|ВСЖ Кошице
|36||13||8||15||110||131||34
|- 
| 6. ||align=left|Тесла Пардубице
|36||14||5||17||127||135||33
|- 
| 7. ||align=left|Спарта Прага
|36||14||5||17||126||156||33
|- 
| 8. ||align=left|ХЗ Литвинов
|36||13||6||17||109||156||32
|- 
| 9. ||align=left|Ческе-Будеёвице
|36||10||8||18||126||165||28
|- align=center bgcolor=#ffcccc
| 10. ||align=left|Шкода Пльзень
|36||10||4||22||120||154||24''
|- 
|}

 Плей-офф 
Четыре лучшие команды 1-го этапа попали в плей-офф. В полуфиналах в сериях до 4-х побед встречались 1-я с 3-й и 2-я с 4-й командой. Серия за бронзовые медали была до 2-х побед. Чемпион определялся в серии до 3-х побед. Команды, занявшие места ниже в регулярном сезоне, начинали серии дома.

 Полуфиналы ЗКЛ Брно — СОНП Кладно — 4:3 (1:4, 5:1, 3:5, 0:1, 4:0, 5:1, 2:1)Дукла Йиглава — Слован Братислава — 4:1 (5:4, 5:4, 2:3, 1:0 ОТ, 5:1)

 Финал 
ЗКЛ Брно — Дукла Йиглава — 0:3 (3:5, 5:6 ОТ, 0:1)

 За 3-е место 
СОНП Кладно — Слован Братислава — 0:2 (2:6, 3:4)

 Лучшие бомбардиры 

Шайбы 
1-й этап
1. Ян Гавел (Спарта) — 32 шайбы

2. Вацлав Недомански (Слован) — 31

Плей-офф
1. Вацлав Недомански (Слован) и Милан Новы (Кладно) — по 7 шайб

3. Ярослав Иржик (ЗКЛ) — 6

 Гол+пас 

 1-й этап 

 Плей-офф 

 Состав чемпиона ВратариИржи Црха, Йозеф ГронекЗащитникиЯн Сухи, Ладислав Шмид, Иржи Бубла, Йозеф Горешовски, Милан Кайкл, Карел Дворжак, Ярослав Личка, Ян ЭйсельтНападающиеЯрослав Холик, Иржи Холик, Ян Клапач, Ян Хрбаты, Иржи Новак, Йозеф Аугуста, Иржи Янак, Франтишек Ворличек, Ян Балун, Милош Новак, Ярослав Мец, Вацлав Гонс, Милан Бартонь, Ян Главачек, Ярослав ЧехТренер''' — Ярослав Питнер и Станислав Невеселы

Переходный турнир 

В переходном турнире приняли участие 4 лучшие команды 2-й лиги, в элитную лигу вышел победитель турнира.

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1970/71 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
Спорт в Чехословакии в 1970 году
Спорт в Чехословакии в 1971 году
1970 год в хоккее
1971 год в хоккее